NATO patron kan syfta på:
 5,56 × 45 mm NATO – en gevärspatron ursprungligen utvecklad i USA, och ursprungligen framtagen för automatkarbinen M16
 7,62 × 51 mm NATO – en gevärskaliber utvecklad på 1940- och 1950-talen och var en standardkaliber inom NATO
 9 × 19 mm NATO –  en patron designad av Georg Luger som introducerades år 1902 
 12,7 × 99 mm NATO – en kaliber som designades för kulsprutan Browning M2 på 1910-talet